Soy tu fan puede referirse a:

Soy tu fan, serie de televisión argentina.
Soy tu fan, serie de televisión mexicana.